«Lithium» — пісня гурту Nirvana, написана Куртом Кобейном.

Композиція була видана третім синглом з альбому Nevermind, влітку 1992-го року.

Композиції 
US CD single (DGCDM-21815)
 Lithium (Kurt Cobain; Nirvana) – 4:16
 Been A Son [Live] (Cobain; Nirvana) - 2:14
 Curmudgeon (Cobain; Nirvana) - 2:58

UK CD single (DGCTD 9)
 Lithium (Cobain; Nirvana) – 4:16
 Been A Son [Live] (Cobain; Nirvana) - 2:14
 Curmudgeon (Cobain; Nirvana) - 2:58
 D7 [John Peel Radio Session] (Greg Sage) - 3:45

Місце у чартах

Посилання 
  
 Сингл  у базі даних порталу Discogs.com

Примітки 

Пісні Nirvana
Сингли 1992